

Patronyme 

 Guillaume Meignan (1827-1896), religieux français ;
 Laetitia Meignan (1960-), judokate française ;
 Laly Meignan (1968-), actrice française ;
 Victor Meignan (1846-19?), voyageur et écrivain français.

Attention 
Il existe aussi des noms homophones s'écrivant .